Cristóbal (Panama), een stad in Panama
 Cristóbal (Spanje), een gemeente in Spanje